Ask — personagem da mitologia nórdica
Ask.fm — rede social da Letônia

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de tecnologia